MSE steht für:

 Modulare Sanitätseinrichtung, eine sich auf Container und Zelte stützende Sanitätseinrichtung der Bundeswehr
 Mse TV, einen georgischen TV-Sender
 Münchner Stadtentwässerung, ein öffentliches Unternehmen der Abwasserwirtschaft
 Mutterschaftsentschädigung, eine Erwerbsausfalls-Kompensationszahlung in der Schweiz
 den IATA-Code des Kent International Airport
 Muskel- und Skeletterkrankung, siehe Liste der Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach ICD-10
 Modell der soziologischen Erklärung, methodologisches Modell von Hartmut Esser

in der Informatik:

 Magic Set Editor, eine Open-Source-Software zur Erstellung von Sammelkarten
 Managed Stack Explorer, ein Debug Werkzeug für das .NET Framework
 Message Stream Encryption, eine Form der BitTorrent Protokollverschlüsselung
 Microsoft Script Editor, einen Editor für JavaScript
 Microsoft Security Essentials, ein Antivirenprogramm

in Bildung und Wissenschaft:

 Maturitätsschule für Erwachsene, eine vom Kanton Luzern getragene Bildungseinrichtung
 Master of Science in Engineering, einen Hochschulabschluss
 Master of Systems Engineering, einen Hochschulabschluss
 Methoden der Softwareentwicklung, ein Unterrichtsfach an manchen Schulen
 Munich School of Engineering, ein Organisationsformat der Technischen Universität München

 Mean Squared Error, zu deutsch mittlere quadratische Abweichung
 Meerschweincheneinheit, ein Begriff aus der Humanmedizin
 Mass Stranding Event, zu deutsch Massenstrandungen von Walen

MSE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

MSE